Natovenator polydontus — викопний вид дромеозавридів. Невеликі напівводні двоногі хижаки. Один відносно повний скелет знайдено у формації Барун Гойот (пустеля Гобі, Монголія).

Ймовірно, сплюснуте, як у , обтічне тіло є пристосуваннями для плавання. Це перший відкритий приклад обтічного тіла серед непташиних тероподів. Інші риси також схожі на водні пристосування Halszkaraptor та інших водних плазунів, як плезіозаврів, черепах чи спінозаврових.

Філогенетична позиція:

Примітки 

Дромеозавриди
Напівводні тварини
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії